Waynesboro kan verwijzen naar de volgende plaatsen in de Verenigde Staten:
Waynesboro (Georgia)
Waynesboro (Mississippi)
Waynesboro (Pennsylvania)
Waynesboro (Tennessee)
Waynesboro (Virginia)